Giæver (ou Giaever) est un patronyme et toponyme norvégien pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1961), journaliste et auteur norvégien
Ivar Giaever (né en 1929), physicien américano-norvégien
Jo Giæver Tenfjord (1918-2007), bibliothécaire et traductrice norvégienne
 (1856-1925), ingénieur civil américain
 (1901-1970), explorateur polaire norvégien
 (1926-2015), éditeur norvégien 
 (né en 1982), joueur norvégien de football
 (1885-1966), homme politique norvégien
Ole Giæver (né en 1977), réalisateur et scénariste norvégien
 (né en 1970), homme politique norvégien

Toponyme

, glacier des montagnes Belgica
, crête située sur la terre de la Reine-Maud

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien
Homonymie de toponyme